Ло́нгин, Ло́ггин — християнське чоловіче ім'я латинського походження. Українська форма походить через старослов'янське посередництво від  <  — давньоримського когномена (існував. зокрема, у роді Кассіїв), утвореного від longus («довгий», «високий»). Стало християнським ім'ям завдяки сотнику Лонгину — римському воїну, який став християнином.

Проте, деякі вважають ім'я воїна пізнішим утворенням від , «лонхін» — знахідного відмінка слова λόγχη («спис»), зближеним зі співзвучним латинським ім'ям Longinus. У цьому разі його тлумачать як переосмислення слова «спис» з стиха 20:34 Євангелія від Івана: «ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην ἒνυξεν αὐτοῦ τὴν πλευράν, καὶ ἐξῆλθεν ὖδορ καὶ αἳμα» («та один з воякі́в списом бо́ка Йому проколов, — і зараз витекла звідти кров та вода»).

Українська народна форма — Логвин, зменшена форма — Логвинко.

Іменини 
 За православним календарем (новий стиль) — 23 лютого, 7 квітня, 7 липня, 16 липня, 10 вересня, 29 жовтня, 20 листопада
 За католицьким календарем — 15 березня, 24 квітня, 2 травня, 24 червня, 21 липня.

Відомі носії 
 Гай Кассій Лонгин (Лонгін) — ім'я кількох представників давньоримського роду Кассіїв
 Святий Лонгин (Лонгин сотник) — один з перших християн, римський центуріон. Був у сторожі при Хресті, його ототожнюють з воїном, який пронзив списом бік Ісуса Христа (див. Спис Лонгина). Після Воскресіння Христа увірував у Нього, надалі прийняв мученицьку смерть. Ім'я Лонгина не назване у Євангеліях, воно відоме тільки з легенд (Святого Переказу). Легенда також дає йому преномен і номен — Гай Кассій, виводячи його походження з давньоримського патриціанського роду.
 Кассій Лонгин (Лонгін) — давньогрецький філософ-неоплатонік
 Мученик Лонгин Мелитинський — один з тридцяти трьох мучеників, що постраждали у 298 році у вірменському місті Мелитині (нині Малатья у Туреччині).
 Мученик Лонгин — мученик православної церкви, постраждав у ІІІ ст.
 Мученик Лонгин — мученик православної церкви, постраждав у 303 році
 Преподібний Лонгин, вратар Печерський — православний святий, чернець Києво-Печерського монастиря, який жив у XIII—XIV ст.
 Преподібний Лонгин Яренгський — чернець Спасо-Преображенського монастиря на Соловецьких островах. Жив у XVI ст.
 Лонгин Цегельський (1875—1950) — український громадсько-політичний діяч, дипломат, адвокат, журналіст, видавець, міністр внутрішніх та закордонних справ ЗУНР.

Прізвища 
1. Логин
 Ярослав Логин — український культурно-громадський діяч, журналіст
2. Логвин
 Логвин Григорій Никонович — український мистецтвознавець і архітектор.
 Логвин Юрій Григорович — український художник-графік та письменник.
3. Логвиненко
 (див. Логвиненко)
4. Логвинський
 Логвинський Георгій Володимирович — український адвокат, бізнесмен, громадський діяч
5. Логінов — російське прізвище

Населені пункти 
 Логвин — село в Україні, у Володарському районі Київської області
 Логвинове — село в Україні, у Бахмутському районі Донецької області
 Логвинівка — село в Україні, у Коломацькому районі Харківської області

Примітки 

Українські імена